L'Open de Charlottesville de squash 2017  se déroule du 20 au 23 septembre 2017 à Charlottesville. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont quatre joueurs qualifiés. 

La tête de série  Nicolas Müller remporte le titre en finale face à Greg Lobban.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Charlottesville de squash
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 

 Page PSA

Open de Charlottesville de squash
Sport aux États-Unis en septembre 2017
Squash en 2017